Eschweiler kan syfta på följande platser

Luxemburg 

 Eschweiler, Grevenmacher, ort, 
 Eschweiler, Wiltz,

Tyskland 

 Eschweiler, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Köln,